Dave Holland peut désigner :
  (1887-1946), joueur anglais de rugby à XV ;
 Dave Holland (né en 1946), contrebassiste, violoncelliste et compositeur britannique de jazz ;
 Dave Holland (1948-2018), batteur de rock britannique, membre du groupe Judas Priest.